На этой странице в виде таблицы показываются возможности текстовых редакторов, которые предоставляют интерфейс для TeX (или LaTeX или для любых других их реализаций).

Таблица возможностей редакторов

См. также 
 Сравнение текстовых процессоров
 Сравнение текстовых редакторов
 Сравнение настольного издательского программного обеспечения

Примечания 

Редакторы TeX
Свободные редакторы TeX